Михаил Маратович Диев (11 февраля 1964 года,  — 5 июня 2020 года, там же) — российский поэт, журналист, радиоведущий и телеведущий.

Биография 
Родился в Зарайске Московской области в семье учителей. Обучался в специализированной физико-математической и химико-биологической школе-интернат № 45 при ЛГУ и в 1981 году окончил её.

Окончил биолого-химический факультет Московского областного педагогического института имени Н. К. Крупской в 1990 году, попутно работая в качестве сторожа, садовника, скотника, рабочего сцены в театре, корректора в «Литературной газете», приёмосдатчика в поездах, агронома ботанического сада МГУ.

Научная деятельность 
Первые научные публикации относятся к 1988 году — тезисы в сборниках по материалам докладов научных конференций. Автор более тысячи научных и научно-популярных статей, опубликованных в массовой печати и специальной литературе, преимущественно в журналах «Цветоводство», «Приусадебное хозяйство», «В мире растений», «Новый фермер», «Химия и жизнь», «Химия и жизнь XXI век», «Кавказский дом», «Садовник», «Ландшафтный дизайн». В течение нескольких лет был заместителем председателя Ассоциации ботанических садов и биологических учреждений России. Являлся директором собственного ботанического сада.

Литературная деятельность 
Произведения художественной литературы начал публиковать с 1976 года — в районной газете. Творчество Д. проникнуто трагической иронией, направленной как на внешнюю действительность, так и на лирическое "Я" автора. Внимание Д. сфокусировано на онтологических вопросах, преобладают медитативные зарисовки о бытии, об основных началах всего существующего. Любимая форма в лирике — стансы, ритмическая проза. Из эпических жанров пользуются предпочтением малые формы (сказки, притчи, эссе).

Журналистика 
С 2000 года автор и ведущий передач на Радио России: «Миллион друзей», «Уголок Диева», «Байконур», «ЛИтературный ПАлисадник», «Универсад».

Автор и ведущий (совместно с Александром Хабургаевым) передач «Земля и люди» (2008) на Радио России и «Дачная правда» (2003) на ТВ Центр.

Членство в объединениях 
Член Союза писателей Москвы, член Союза журналистов Москвы, действительный член Московского общества испытателей природы, член Русского географического общества.

Библиография

Научно-популярные книги 
 «Газоны вашего участка» Москва. 2002 2-е издание «Креатив и Ко» (в качестве автора, редактора и художника)
 Редкие красивоцветущие растения России Часть 1. — М., «Виктория-Принт» 1998.
 Альбом рисунков растений — Миасс, Геотур 2008.
 Большая Энциклопедия Цветочных Многолетников — КМК, 2011.
 
 Садовые папоротники. — М., КМК, 2018.
 Башмачки в саду. — М., КМК, 2020.

Художественные книги 
 Родимый Антимир. — М., «Книжное ателье НЕОЛИТ» 1994
 Малиновый Звон. — М., издательство «Опус» 1996
 Виды. — М., издательство «Линор» 1996
 Шалости. — М., издательство «Опус» 1996
 Песни и пляски. — М., издательство «Висма» 2002
 Сезон охоты — М. О. ФГНУ «Росинформагротекс» 2003
 Республика Русь — М. О. ФГНУ «Росинформагротекс» 2003
 Музей по заявкам — М. «Эребус-пресс» 2005
 Сын полка амазонок — М. «Галлея-принт» 2006
 Кровь комара — моя! — М. «Галлея-принт» 2008
 Духи времени — М. «Галлея-принт» 2009
 Родимый Антимир (переиздание). М., «Галлея-принт» 2009
 Всё больше нечего терять. — М., «Галлея-принт» 2009
 Взвесь. — М., «Галлея-принт» 2010
 Натуральные истории — М. «Галлея-принт» 2010
 Ишрив. — М., «Галлея-принт» 2011
 Аля-Улю. — М., «Галлея-принт» 2012
 Склероз над ошибками (трансцендентальные инсинуации). — М. «Галлея-принт» 2012
 Большое разрешение — М. «КМК» 2013
 Действия рассудка — М. «КМК» 2013
 Круговерть — М. «КМК» 2013
 Малиновый звон (дополненное переиздание) — М. «КМК» 2014
 Шалости (дополненное переиздание) — М. «КМК» 2014
 Крен — М., «Галлея-принт» 2015
 Избранное избранного — М., «Галлея-принт» 2015

Примечания

Ссылки 
 Личная страница на я.ру — фотографии и стихи
 «Сад чудес» — интервью в журнале «Садовник»
 Статья «Философия садоводства»

Википедия:Биографии современников
Журналисты России
Телеведущие России
Радиоведущие России
Выпускники Академической гимназии СПбГУ